Ørslev (Ringsted), plaats in de Deense gemeente Ringsted
Ørslev (Vordingborg), plaats in de Deense gemeente Vordingborg
Ørslev (parochie, Kalundborg)
Ørslev (parochie, Middelfart)
Ørslev (parochie, Ringsted)
Ørslev (parochie, Slagelse)
Ørslev (parochie, Vordingborg)